Cet article fournit diverses informations sur la saison 2006-2007 de la Berrichonne de Châteauroux, un club de football basé à Châteauroux en France.

Effectif professionnel

Les rencontres de la saison 2006-2007

Championnat de Ligue 2 2006/2007

Match aller

Match retour

Coupe de France 2006/2007

Coupe de la Ligue 2006/2007

Résultat des différentes équipes pour la saison 2006-2007 
 L'équipe première professionnelle évoluant en Ligue 2 finit la saison à la .
 L'équipe réserve quant à elle finit  du groupe F de CFA2.
 En championnat national, les 18 ans finissent  du groupe F.
 En championnat national, les 16 ans finissent  du groupe E.
 En championnat national, les 14 ans finissent  du groupe H.
 Les 15 ans DH finissent  de leur championnat régional.
 Les 13 ans DH finissent  de leur championnat.
 En départemental les 13 ans finissent  du championnat de  phase 3.
 * LB Châteauroux vainqueur de la Coupe du Centre 2006-2007 sur le score de 4 - 4(T.a.b 3 - 5) face à Blois Foot 41.

Voir aussi

Article connexe 
 Championnat de France de football L2 2006-07

Lien externe 
  Site officiel du club

Saison de LB Châteauroux
Châteauroux
Châteauroux